Tutmosis, Thutmosis, Tuthmosis, Thutmose, Tuthmose, Thothmes... son algunas variantes del nombre helenizado que recibieron varios faraones y algunos personajes del Antiguo Egipto. La transcripción de sus jeroglíficos es Dyehuty-mose «engendrado por Dyehuty», el dios denominado Tot por los griegos. Los principales Tutmosis son:

 Tutmosis I, quien fue el tercer faraón de la dinastía XVIII y el primer gran conquistador egipcio.

 Tutmosis II, su hijo y sucesor, que gobernó entre los reinados de Tutmosis I y la corregencia de Hatshepsut.

 Tutmosis III, el hijo del anterior. Uno de los faraones más importantes de la historia egipcia.

 Tutmosis IV, nieto del anterior. Reinó sólo diez años.

 Tutmose, nieto del anterior. Debería haber sido Tutmosis V, por ser el mayor de los hijos varones de Amenhotep III, pero murió tempranamente. Quizás fuese hijo de la princesa mitannia Giluhepa, pues en ningún lado se dice que Tiy, la otra gran esposa real de entonces, tuviese más de un hijo real.

 Dyehutymose, maestro escultor durante el reinado de Ajenatón (Akenatón), con un importante taller de escultura en la ciudad de Ajetatón.

Tutmose, chaty de Ramsés II.